Simon de Senlis ist der Name folgender Personen:

 Simon I. de Senlis († 1111/1113), anglonormannischer Adliger, Earl of Northampton und Earl of Huntingdon
 Simon II. de Senlis († 1153), anglonormannischer Adliger, Earl of Northampton und Earl of Huntingdon
 Simon III. de Senlis (1138–1184), anglonormannischer Adliger, Earl of Northampton und Earl of Huntingdon